Курука́л — село в Ахтынском районе Дагестана, входит в состав сельского поселения Сельсовет «Ахтынский».

География 

Село находится в ущелье, к юго-западу от райцентра Ахты, в пяти километрах от него. Расположено преимущественно на правом берегу реки Ахтычай, при впадении в неё реки Магулахчай, на пересечении Ахтынского и Муглахского ущелий.

История 
5 июня 2016 года был проведён референдум жителей сельского поселения Сельсовет «Ахтынский» о выведении села Курукал из состава сельского поселения «сельсовет Ахтынский» для объединения его с сельским поселением «село Ухул» и образованием сельского поселения «сельсовет Ухульский», с административным центром в селе Курукал. За проголосовало 93,84 % участников референдума. 

После переселения с села "Къуджах" в 1965г., которая находится высоко в горах, люди назвали это место "Къурукал"

Население

Достопримечательности 
Курукал знаменит своими общественными банями, в просторечии именуемыми «гьамамар», где из-под земли бьют горячие серные источники.

Бани построены на термальном источнике сероводородных вод. Основные назначения комплекса — это широкое использование целебных свойств сероводородных вод. Целебная вода подается непосредственно из источника в ванно-душевую комнату, приданную к каждому из спальных номеров, что представляет большое удобство для отдыхающих.

Основной медицинский профиль:

 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
 Болезни нервной системы
 Болезни органов пищеварения

Показания: хронические воспалительные заболевания желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника.

Лечение сероводородными ваннами оптимально сочетается с употреблением при соответствующих хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта лечебно-столовой гидрокарбонатной воды, источник которой расположен на расстоянии 50 км от комплекса «Ахты». Чистый горный воздух, нежаркое лето и мягкая безветренная зима, тишина и спокойствие, отсутствие в округе каких-либо промышленных и транспортных предприятий, возможность пеших переходов по окрестным горам делают лечение и отдых в санаторно-оздоровительном комплексе «Ахты» высокоэффективным, очень притягательным и приятным.

Природный лечебный фактор и источники:

Местные жители издревле пользовались целебными свойствами этих минеральных вод, температура которых, в зависимости от источников, колеблется от 38-40° до 65-68°. Колебания температуры связаны с временем года. Убедившись в высокой эффективности этих целебных источников при некоторых хронических заболеваниях, во второй половине XIX в. царская администрация начала целенаправленное их освоение, построив на первых порах несколько ванных домиков.

Этимология

Слово «къурукал», от которого происходит название села, означает «безводный». Есть и иная трактовка у названия села — «къуру калар», что переводится с лезгинского языка, как «сушёные коровы», следует понимать коровье мясо, но это маловероятно.

Инфраструктура 
В селе действует мечеть, средняя общеобразовательная школа и фельдшерский пункт.
 ГБУ РД «Республиканский детский ревмокардиологический санаторий „Ахты“».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ахтынского района